Chokwe (volk), een etnische groep in Centraal-Afrika
 Chokwe (taal), een Bantoetaal gesproken door deze groep
 Chókwè (district), een district in de Provincie Gaza in het zuidwesten van Mozambique
 Chókwè (stad), de hoofdplaats van het Mozambikaanse district Chókwè